Мокроу́сов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Мокроусов, Анатолий Алексеевич (1943—2021) — советский и украинский политик.
 Мокроусов, Борис Андреевич (1909—1968) — советский композитор.
 Мокроусов, Виталий Петрович (1924—1968) — полный кавалер ордена Славы.
 Мокроусов, Владимир Петрович (1936—2021) — советский и российский скульптор, народный художник Российской Федерации (2018), член-корреспондент РАХ (2007).
 Мокроусов, Иван Тимофеевич (1919—1972) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мокроусов, Максим Владимирович (род. 1983) — российский бобслеист, серебряный призёр чемпионата мира.

См. также 
 Черноусов
 Шелкоусов